Плајури има више значења:

 Плајури (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Плајури (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији